Het WTA-tennistoernooi van Cleveland (officieel Tennis in the Land) van 2022 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 augustus 2022 in de Amerikaanse stad Cleveland. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Anett Kontaveit uit Estland was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Tsjechische Barbora Krejčíková kwam niet voorbij de tweede ronde.

De ongeplaatste Ljoedmila Samsonova won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Aljaksandra Sasnovitsj in twee sets. Samsonova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Cleveland op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Nadat de Belgische Elise Mertens, als vierde geplaatst, zich had afgemeld wegens een dijbeenblessure, waren er geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Aoyama speelde samen met de Taiwanese Chan Hao-ching, met wie zij het derde reeks­hoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winna­ressen.

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, bereikte de halve finale – daar lieten zij evenwel verstek gaan, wegens een rugblessure van Siniaková.

Het als tweede geplaatste duo Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez bereikte voor de derde week op rij de eindstrijd – driemaal is scheepsrecht: na verloren finales in Toronto en Cincinnati wonnen zij ditmaal wèl de titel. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Anna Danilina en Aleksandra Krunić in twee sets. Het was de eerste titel die zij als koppel wonnen. De Amerikaanse Melichar-Martinez had daar­naast twaalf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Australische Perez vijf.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Cleveland 2022
Cleveland